

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 
 Krzyżanów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Lewin Kłodzki 
 Krzyżanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krzyżanów 
 Krzyżanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska
 Krzyżanów – część wsi Kwasowiec w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Nowy Kawęczyn

Inne 
 Krzyżanów – gmina wiejska

Zobacz  też 
 Krzyżanowo